Lavén eller Laven är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Wilhelm Lavén (1812–1858), svensk sjöofficer och författare
 Albin Lavén (1861–1917), svensk skådespelare
 Ernst Lavén (1841–1916), svensk militär